Кински — фамилия.

Известные носители 
 Кински, Антонин (, род. 1975) — чешский футболист.
 Клаус Кински (1926—1991) — немецкий актёр.
 Кински, Леонид (1903—1998) — американский актёр.
 Кински, Настасья (род. 1961) — немецкая и американская актриса.
 Кински, Николай (род. 1976) — американский актёр.
 Кински, Пола (настоящее имя По́ла Накши́ньски; род. 1952) — немецкая актриса.
 Кински, Франц Фердинанд (1678—1741) — чешский и австрийский аристократ, политик и дипломат.

См. также 
  — чешский княжеский род